Casey Jones, un groupe de punk hardcore américain
, un batteur de blues américain ;
Casey Jones, un personnage héros de films de Disney
Casey Jones, un personnage des Tortues ninja
Casey Jones, une chanson de Grateful Dead
Casey Jones (mécanicien), un ingénieur ferroviaire américain

Références